Шарль де Ларошфуко — имя нескольких представителей дома Ларошфуко. Шарль де Ларошфуко, сеньор де Барбезьё (1520—1583) — французский военачальник и государственный деятель.
 Шарль де Ларошфуко, сеньор де Рандан  (ок. 1525—1562) — французский военачальник.